Triacanthagyna — род стрекоз семейства коромысловых (Aeshnidae) подсемейства Aeshninae и трибы Gynacanthini.

Описание 
Небольшие стрекозы длиной тела от 55 до 77 мм. На затылке имеется чёрное Т-образное пятно. Бока средне- и заднегруди с двумя зелеными полосами или они полностью бледно-коричневые или бледно-зеленые. Брюшко с пятнами зеленого или голубоватого цвета. Ушки у самцов с 2-3 крепкими зубчиками. У самок на 10-м стерните имеется склеротизированный отросток с тремя шипами на вершине, что встречается ещё только у рода Agyrtacantha, обитающего в ориентальной области.

Личинки похожи на личинок Gynacantha. У Triacanthagyna проксимальные и дистальные щетинки на лопастях губных щупиков почти одинаковой длины, а у Gynacantha проксимальные щетинки короче

Экология 
Встречаются в лесах, летают в сумерках. Личинки развиваются во временных водоёмах и фитотельматах.

Классификация 
В состав рода включают девять видов.

Распространение 
Обитают в Северной и Южной Америке от юга США (Флорида) на севере до центральной Аргентины на юге.

Примечания 

Коромысла
Роды стрекоз